Centraal (Bahrein), gouvernement in Bahrein
 Centraal station
 de centraal van een cirkelbundel, de lijn door de middelpunten van de cirkels in zo'n bundel